Werich steht für:
 Werich, Name der französischen Gemeinde Vry im Département Moselle von 1940 bis 1944
 Jan Werich (1905–1980), tschechischer Schauspieler, Dramatiker und Schriftsteller
 (2418) Voskovec-Werich, Asteroid des äußeren Hauptgürtels